Egy valódi rózsaszálat különleges eljárással tartósítanak, aminek a következményeként nem lesz művirág, megmarad valódinak, megőrizve az igazi színét, illata azonban nincsen. A rózsát egy üvegbúrába helyezik, ami védi a portól és a fizikai hatásoktól.

Tartósítási módszerek 

Számos módja lehet annak, hogy a virágokat megőrizzük az utókornak. 

Számos szárítási módszer létezik, aminek a legegyszerűbb módja, hogy kis zsinórral vagy szalaggal a fejjel lefelé lógó virág közvetlenül a napfénytől, jól szellőző helyen hagyjuk. A szárítási időtartam egy héttől több hétig terjedhet. Léteznek olyan szárítókamrák, amelyekben egy dróthálos tárolóban helyezik el a virágokat, amibe a szárukat tudják helyezni és a virágok alatta lógnak. 

Silica gél gyorsan szárítja a virágot, számos kereskedelmi név alatt kerül forgalomba. A silica géllel szárított virágokat légmentesen lezárt tartályokban helyezik el. 

Az örök rózsa 100%-ban eredeti, a különleges eljárásnak köszönhetően őrzi meg hosszú időn keresztül szépségét. A virágokat a legszebb állapotukban tartósítják, így nem tudnak elhervadni, kellő odafigyeléssel 1-5 évig maradhatnak gyönyörűek.

Képek

Jegyzetek

További információk

Lakberendezés